Faetonte - um personagem da mitologia
 Faetonte (carruagem)
 3200 Faetonte - um asteróide
 Phaeton - um modelo de automóvel da Volkswagen
 Fáeton (automóvel) - um tipo de carroceria de automóvel

Desambiguação